La Balise à cartoons est une rubrique du journal Spirou publiée du  au . Il s'agit d'un recueil de dessins, strip ou photos de professionnel et d'amateur. De nombreuses séries ont commencé leurs carrières dans La Balise à cartoons avant d'intégrer les pages régulières du journal.

Liste des publications 

Rubrique du journal Spirou